Saturno – divinità della religione romana
 Saturno – sesto pianeta del sistema solare
 Saturno – pianeta della simbologia astrologica
 Saturno – nome proprio maschile italiano
 Saturno – copricapo usato dai prelati cattolici
 Saturno – ghiacciaio dell'isola Alessandro I, in Antartide
 Operazione Saturno – operazione sul fronte russo della Seconda guerra mondiale
 Saturno – collana di fantascienza edita da Libra Editrice dal 1977 al 1982

Musica 
Saturno – singolo del rapper Nitro del 2020
Saturno – album di Rauw Alejandro del 2022

Pagine correlate 
 Saturn

Altri progetti